

Sigle 

Le sigle ou l'acronyme DALY peut signifier :
 , un indice de mesure de la charge de la maladie, d'un handicap ou de perte d'années de vie pour une personne, en lien avec une technologie ou un autre sujet économique.

Sciences et techniques

Astronomie et planétologie 
Deux cratères d'impact sont nommés en l'honneur du géologie canadien Reginald Aldworth Daly (1871-1957) :
 , un cratère lunaire ; 
 , un cratère martien.

Spectroscopie 
 Un , appelé familièrement un Daly, est un détecteur d'ions en phase gazeuse, utilisé notamment à la sortie des spectromètres de masse. Il a été inventé par le physicien britannique Norman Richard Daly (1928-2014).

Sciences humaines et sociales

Linguistique 
 Les  sont un groupe géographique de langues aborigènes parlées dans le Territoire du Nord, en Australie.

Patronyme 

 Aisling Daly (1987-), pratiquante de MMA irlandaise ;
 Alice Lorraine Daly (1883-1945), éducatrice et suffragette américaine ;
 Anne Daly (1860-1924) religieuse irlando-australienne ;
 Arnold Daly (1875-1927), acteur américain ;
 Blyth Daly (1901 -1965), actrice américaine, fille du précédent ;
 Carroll John Daly (1889-1958), auteur américain de roman policier et père fondateur du Hard Boiled ;
 Conor Daly (1991-), pilote automobile américain ;
 Chuck Daly (1930-2009), entraineur américain de basket-ball ;
 D.Daly (1978-), auteur compositeur interprète et acteur français ;
 Daniel Daly (1873-1937), militaire américain, deux fois décoré de la Medal of Honor ;
 Derek Daly (1953-), pilote de course automobile irlandais ;
 Edward Daly (1933-2016), prélat catholique irlandais, évêque du diocèse de Derry ;
 Emily de Burgh Daly (1859-1935), écrivaine et voyageuse irlandaise ;
 Eileen Daly (1963-), actrice, chanteuse, productrice, scénariste et réalisatrice britannique ;
 Elizabeth Daly (1878-1967), auteur américain de roman policier ;
 Geo Daly (1923-1999), musicien de jazz français ;
 Hazel Daly (1895-1987),  actrice américaine du muet ;
 Herman Daly (1938-2022), économiste américain, professeur à la School of Public Policy de l'Université du Maryland ;
  ;
 Joe Daly (1979-), auteur de bande dessinée sud-africain ;
  ;
 John William Daly (1933-2008), biochimiste américain ;
 Mary Daly (1928-2010), écrivaine féministe américaine ;
 Marie Maynard Daly (1921-2003), biochimiste américaine ;
 Paula Daly (19?-), femme de lettres britannique, auteure de roman policier ;
 Rachel Daly (1991-), footballeuse anglaise ;
 Reginald Aldworth Daly (1871-1957), géologue canadien, connu notamment pour l'hypothèse de l'impact géant à l'origine de la Lune ;
 Ross Daly (1952-), compositeur et musicien poly-instrumentiste d'origine irlandaise ;
 
 Timothy Daly (1956-), acteur, producteur et réalisateur américain ;
 
 Tom Daly (1918-2011), producteur, monteur, réalisateur et scénariste canadien ;
 Tony Daly (1966-), joueur de rugby à XV australien, qui jouait avec l'équipe d'Australie de 1989 à 1995 (41 sélections) ;
 Tyne Daly (1946-), actrice et scénariste américaine.

Toponyme

Localités 
 Daly, une municipalité rurale du Manitoba (Canada) ;
 Daly City, une ville du comté de San Mateo en Californie (États-Unis), incorporée en 1911 ;
 Daly River, une ville du Territoire du Nord, en Australie ;

Cours d'eau 
 la rivière Daly, qui coule dans le Territoire du Nord, en Australie.

Notes et références 

Patronyme irlandais